Гу́дьир ( — буквально «Хороший год») — распространённая фамилия в англоязычном мире:

 Гудьир, Скотт (р.1959) — бывший канадский автогонщик и телекомментатор.
 Гудьир, Чарльз (1800—1860) — американский изобретатель.

Компании 
 Goodyear Tire and Rubber Company — американская компания, производящая автомобильные шины.